Passdorf, auch Paßdorf bezeichnet einen geographischen Punkt:
 Dorf am Scheitelpunkt eines Bergpasses
 Paßdorf, bis 1938 Pristanien, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Przystań (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
Siehe auch:
 Paasdorf
 Passendorf